Dikome peut désigner :

 Dikome-Balue, une commune du Cameroun
 Dikome, un village du Cameroun dans l'arrondissement de Bamusso
 Dikome Ngolo, un village du Cameroun dans l'arrondissement de Toko